Il doppio del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Libor Pimek e Pavel Složil che hanno battuto in finale Charles Bud Cox e Michael Fancutt 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Libor Pimek /  Pavel Složil (campioni)
 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (primo turno)

 Stanislav Birner /  Desmond Tyson (primo turno)
 Paolo Canè /  Simone Colombo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saint-Vincent 1986